Норвегія на зимових Паралімпійських іграх 2014 року, що проходили в російському місті Сочі, була представлена 31 спортсменом, які змагалися у 5 видах спорту. Норвезькі паралімпійці завоювали 4 медалі, з них 1 золоту, 2 срібних та 1 бронзову. Паралімпійська збірна Норвегії посіла 11 загальнокомандне місце.

Медалісти

Біатлон 

Чоловіки

Гірськолижний спорт 

Чоловіки

Керлінг на візках 

 Склад команди

Круговий турнір 

Зіграні поєдинки
1 сесія

2 сесія

3 сесія

5 сесія

6 сесія

8 сесія

9 сесія

10 сесія

11 сесія

Лижні перегони 

Чоловіки

Жінки

Естафета

Следж-хокей 

Склад команди

Груповий тур 
 Група А

 1 тур

2 тур

 3 тур

Медальний фінал 

Півфінал

Посилання 
 Склад збірної Норвегії на офіційному сайті Паралімпійських ігор 
 Паралімпійський комітет Норвегії